В настоящем списке приведены улицы, переулки, площади, проспекты, проезды, тупики, набережные Казани.

См. также 
 Исчезнувшие улицы Казани

Ссылки 
 Реестр улиц города Казани

Примечания 

 
Списки:Казань
Казань